Поворино:
 Поворино — город в Воронежской области;
 Поворино — железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги в городе Поворино;
 «Поворино» — малый противолодочный корабль.